Marc Quintili Var (tribú consular), tribú consular el 403 aC.
 Marc Quintili Var (militar), militar romà